Пруд је насељено мјесто у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Извори

Спољашње везе 

Општина Оџак
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини